Dritte Volleyball-Liga 2021/22 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2021/22 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2021/22 (Männer)